Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1936 s-a desfășurat în perioada 10 - 15 august 1936, la Berlin în Germania. Au fost 8 probe sportive, în care au participat 179 de concurenți din 31 de țări, inclusiv România cu 4 sportivi. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Germania, Franța și Argentina. Competiția a apărut proeminent și în filmul Asul așilor.

Podium

Clasament medalii 

Box
1936